Mariola Szczęsna z domu Jankowska (ur. 29 marca 1963 w Lwówku Śląskim) – polska samorządowiec. Burmistrz Lwówka Śląskiego od 2014, radna rady miejskiej miasta Lwówek Śląski w latach 2010–2014, sołtys sołectwa Mojesz w latach 1999–2014, członek zarządu wojewódzkiego PSL, prezes stowarzyszenia „Srebrna Dolina”.

Życiorys 
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, zdobyte na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach osiemdziesiątych XX wieku należała do Związku Młodzieży Wiejskiej, będąc członkiem zarządu krajowego.

Przystąpiła do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1999 do 2014 pełniła funkcję sołtysa w miejscowości Mojesz, a w latach 2010–2014 była ponadto radną rady miejskiej w Lwówku Śląskim. Od 2006 pełniła funkcję delegata wojewódzkiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, uczestnicząc w spotkaniach z prezydentem i ministrami. W 2012 została uhonorowana wyróżnieniem PSL – „kryształową koniczynką”, która jest nagrodą dla najaktywniejszych liderów Dolnego Śląska na obszarach wiejskich.

W 2014 i 2018 wybierana na burmistrza miasta i gminy Lwówek Śląski. W 2019 kandydowała do Sejmu, nie uzyskując mandatu.

Założycielka stowarzyszenia „Srebrna Dolina”, dzięki któremu pozyskiwała fundusze unijne na promocję gminy i regionu, a także jedna z założycieli Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Partnerstwo Izerskie”, które pomaga JST, przedsiębiorcom, organizacjom i podmiotom prywatnym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w Mojeszu.

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy burmistrzowie
Polscy sołtysi i radni rad sołeckich
Polscy radni rad gmin
Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Działacze Związku Młodzieży Wiejskiej
Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ludzie urodzeni w Lwówku Śląskim
Urodzeni w 1963